Саттон, Ричард:
 Саттон, Ричард Д. (1938—2009) — новозеландский шахматист.
  — канадский ученый по информационным технологиям, профессор компьютерных наук Университета Альберты.